Puerto Castilla (Honduras), een havenstad in Honduras
Puerto Castilla (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila